Hətəmlər – centro abitato del distretto di Laçın, in Azerbaigian
 Hətəmlər – centro abitato del distretto di Tovuz, in Azerbaigian